604 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 604 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Чувашской Республике. Код 245412.
 604 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Код 597227.
 604 км — другое название платформы Щебзавод Санкт-Петербург-Витебского региона Октябрьской железной дороги в городском поселении Себеж Себежского района Псковской области на 605-м километре железнодорожной линии Москва — Рига. Код 066140.